Riksdagen kan avse:

Politiska församlingar

Danmark
Rigsdagen – Danmarks parlament åren 1849-1953

Finland
 Finlands lantdagar – 1809–1906
 Finlands riksdag – 1906 och framåt

Sverige
 Ståndsriksdagen – 1435 (1436) till 1866
 Sveriges riksdag – 1866 och framåt

Tyskland
 Tysklands riksdag (1918-1933) - under Weimarrepubliken
 Tysklands riksdag (1933-1945) - under Hitlers styre

Byggnader 
 Riksdagshuset i Stockholm – säte för Sveriges riksdag
 Riksdagshuset i Helsingfors – säte för Finlands riksdag
 Riksdagshuset i Berlin – säte för förbundsdagen i Tyskland

Se även
 Sveriges riksråd
 Riksdag 
 Parlament